Blascomillán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Blascomillán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Blascomillán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar